Hjörne är ett svenskt efternamn som 2015 bars av 23 personer och kan syfta på:

Personer
 Harry Hjörne (1893–1969), svensk chefredaktör och kommunpolitiker.
 Lars Hjörne (född 1929), svensk chefredaktör.
 Marika Cobbold Hjörne (född 1956), svensk-brittisk författare.
 Peter Hjörne (född 1952), svensk företagsledare.

Geografi
 Harry Hjörnes plats – en plats i stadsdelen Inom Vallgraven i centrala Göteborg
 Hjörne naturreservat – ett naturreservat i Veddige socken i Varbergs kommun i Halland

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn